Кафельников Євген Олександрович був чемпіоном попереднього року, але в чвертьфіналі його переміг несіяний бразилець Густаво Куертен (66-та ракетка світу).

Куертен виграв турнір, перемігши у фіналі Серхі Бругеру, і це був його перший титул ATP. На той час Куертен був другим найнижче посіяним гравцем, який виграв турнір Великого шолома, і першим бразильцем. Після цієї перемоги він піднявся на 15-ту сходинку рейтингу ATP.

Сіяні гравці

Сітка

Фінальна частина

Верхня половина

Секція 1

Секція 2

Секція 3

Секція 4

Нижня половина

Секція 5

Секція 6

Секція 7

Секція 8

Посилання 
 1997 French Open Men's Singles draw – Association of Tennis Professionals (ATP) 

1997 у тенісі‎
Відкритий чемпіонат Франції з тенісу